Central hace referencia a varios artículos:

Geometría
Centro (geometría)

Geografía física
Sistema Central, en el centro de la península ibérica;
Macizo Central, en el centro-sur de Francia;
Meseta Central, en el centro de España;
Meseta Central (Asia), en el centro-este de Asia;

Regiones naturales 
África Central
América Central
Asia Central
Europa Central

Divisiones administrativas 
Departamento Central, en Paraguay;
República Centroafricana, país africano.
Central (Baréin), gobernación de Baréin;
Distrito Central (Israel)
Central (Omán), región de Omán;
Central (Hong Kong), distrito; 
Central (Togo), región de Togo;
Estado Central, traducción de Madhya Pradesh, estado de la India;
Congo Central, región de la República Democrática del Congo;
Macedonia Central, región de Grecia;
Nilo Azul (estado), estado de Sudán conocido como Central;
Provincia Central (Islas Salomón)
Provincia Central (Kenia)
Provincia Central (Papúa Nueva Guinea)
Provincia Central (Sri Lanka)
Provincia Central (Zambia)

Localidades
Yakarta Central, ciudad de Yakarta;
Ciudad Central, ciudad ficticia del cómic Flash;

En Estados Unidos
Central (Alaska)
Central (Arizona)
Central (Carolina del Sur)
Central (Luisiana)
Central (Utah)

Deporte 
 Central (balonmano), una posición de balonmano.
 Defensa (fútbol), defensa central, una posición de fútbol.
 Estadio Nacional Complutense o Central de la Universidad Complutense, estadio de rugby en la Ciudad Universitaria de Madrid.
 Asociación de Fútbol Central, ente futbolístico que administra el fútbol en varias regiones de Nueva Zelanda.

Clubes de fútbol 
Club Atlético Rosario Central, argentino;
Club Atlético Central Norte, desambiguación;
Club Unión Tarija o Club Unión Central, boliviano;
Central Español Fútbol Club, uruguayo;
Club Social y Deportivo Central Palestino Fútbol Club, equipo uruguayo desaparecido;
Central United, neozelandés;

Generación eléctrica 
 Central eléctrica, instalación para la generación de energía eléctrica;
 Central eléctrica virtual, un grupo de instalaciones generadoras distribuidas que son llevadas colectivamente por una sola entidad de control.

Instituciones
 Gobierno central, de orden nacional e internacional, a diferencia del gobierno estatal o regional.
 Banco central, entidad responsable de la política monetaria de un país;
 Central sindical, entidad que nuclea varios sindicatos;
 Instituto Nacional Central para Varones, centenario Instituto de educación media en Guatemala.

Comercio 
 Confitería Central, restorán de Temuco, Chile.

Además